Simplul feminin al Campionatului de tenis de la Dubai 2022 are loc în a doua jumătate a lunii februarie 2022. Douăzeci și opt de jucătoare s-au înscris în competiția Turneului de tenis de la Dubai, plus șase jucătoare din calificări. Competiția se desfășoară pe terenuri cu suprafeță dură, în aer liber. Campioana en-titre a fost spaniola Garbiñe Muguruza, dar a pierdut în runda a doua în fața rusoaicei Veronika Kudermetova.

Jeļena Ostapenko a câștigat titlul, învingând-o în finală pe Kudermetova, scor 6–0, 6–4. În drum spre titlu, Ostapenko a învins succesiv patru foste campione de Grand Slam: Sofia Kenin, Iga Świątek, Petra Kvitová și Simona Halep.

Capi de serie

Tabloul principal

Partea finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky losers

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Note

Legături externe
Informații jucători 

2022
WTA Tour 2022